

Editoria 
 Galaxy Science Fiction (abbreviata in Galaxy) – rivista statunitense di fantascienza
 Galaxy – edizione italiana della rivista statunitense, edita dal 1958 al 1964 dalla Editrice Due Mondi e poi dalla Casa Editrice La Tribuna

Elettronica 
 Samsung Galaxy Tab – Famiglia di tablet della Samsung
 Samsung Galaxy – Famiglia di smartphone della Samsung

Fiction 
 Classe Galaxy – classe di navi stellari nell'universo di Star Trek
 Galaxy Express 999 – manga ed anime di Leiji Matsumoto

Giochi 
 Galaxy – videogioco
 Galaxy Serie – linea di action figure prodotta da Atlantic fra gli anni settanta e ottanta

Musica 
 Galaxy – album discografico dei Rockets del 1980
 Galaxy – singolo degli Oliver Onions del 1982
 Galaxy – singolo dei Buck-Tick del 2009
 Galaxy – singolo di Jessica Mauboy del 2011

Satelliti 
 Galaxy – nome di vari satelliti artificiali:
Galaxy 14 – lanciato nel 2005
Galaxy 28 – lanciato nel 2005
Galaxy 17 – lanciato nel 2007

Altro 
 Lockheed C-5 Galaxy – aereo da trasporto statunitense
 Los Angeles Galaxy – squadra calcistica statunitense
 Ford Galaxy – monovolume prodotta dalla casa statunitense Ford
 Galaxy – traghetto del 1979 di European Seaways
 Galaxy – traghetto del 2006 di Silja Line

Pagine correlate 
Galassia (disambigua)